Breitungen/Werra – comune della Turingia
 Breitungen – frazione del comune di Südharz (Sassonia-Anhalt)